Een verkeersweg:
 N734 (Frankrijk)
 N734 (Nederland), zie Provinciale weg 734

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing